Філ Гілл — американський автогонщик, чемпіон Формули-1 1961 року
 Філ Гілл — британський хокеїст